Siao-kang () může znamenat

Lidé 
Feng Siao-kang, čínský filmový režisér
Jie Siao-kang, čínský skladatel současné klasické hudby
Čang Siao-kang, současný čínský surrealistický malíř
Jü Siao-kang, čínský environmentalista

Místa 
 Siao-kang (An-chuej) (小岗村), vesnice v okrese Feng-jang
 Siao-kang (Tung-siang, Ťiang-si) (孝岗镇), město
 Siao-kang (Feng-čcheng, Ťiang-si) (小港镇), město
 Siao-kang (Chu-pej) (肖港镇), město v Siao-nan, Siao-kan
 Siao-kang (Čching-tao) (小港街道), subdistrikt v okrese Š'-pej, Čching-tao, Šan-tung
 Siao-kang (Ning-po) (小港街道), subdistrikt v okrese Pej-lun, Ning-po, Če-ťiang
 Siaogang (okres) (小港區), Kao-siung, Tchaj-wan